Legrand poate fi:

 Legrand, companie franceză de produse și sisteme pentru instalații electrice
 Claude Juste Alexandre Legrand, militar francez al perioadei revoluționare și imperiale